Список родов семейства 

Список составлен на основе сводки на сайте GRIN.

Звёздочкой (*) отмечены те роды, представители которых произрастают на территории России и сопредельных стран.

Примечания

Литература 
 

Колокольчиковые